Сохино — название населённых пунктов в России:

 Сохино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Сохино — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Сохино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Сохино — деревня в Печорском районе Псковской области.

См. также 
 Пустошь-Сохино — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Сохин